Soap steht für:
 Seifenoper, ein Unterhaltungsformat im Fernsehen
 Soap – Trautes Heim, eine US-amerikanische Comedy-Serie (1977–81)
 Soap-Opera-Effekt bei der Filmwiedergabe
 Soap (Programm), ein Grafikprogramm der Firma MetaCreations

SOAP steht als Abkürzung für:
 Simple Object Access Protocol, ein Netzwerkprotokoll, siehe SOAP

Siehe auch:

Abkürzung